Anaconda Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Anaconda Hill (Granite County, Montana)
 Anaconda Hill (Lewis and Clark County, Montana)